osoby o nazwisku Konopnicki posiadające biogram w Wikipedii:
 Adam Konopnicki – polski nauczyciel, pedagog, poeta, tłumacz
 Guy Konopnicki – francuski pisarz, dziennikarz i felietonista
 Jan Konopnicki – polski pedagog

Zobacz też 
 Konopnicka
 Maria Konopnicka